Сербия  — народное название несуществующей ныне женской тюрьмы, находившейся в Варшаве, Польша.

История 
Варшавская женская тюрьма была построена в 1835 году вместе с главным корпусом другой тюрьмы Павяк и являлась её частью. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. (которая носила народное название «Сербская война») на территории женской тюрьмы Павяка находился военный госпиталь, поэтому позднее женская часть тюрьмы Павяк приобрела в народе название «Сербия». Во время Польского восстания 1863 года здесь содержались участвовавшие в восстании женщины.

В тюрьме родился сын Феликса Дзержинского - Ян.

Осенью 1939 года, после оккупации немецкими войсками Польши, «Сербия» стала использоваться для массовых репрессий мирного населения. В ней также содержались участники польского движения сопротивления. При оставлении немецкими войсками в 1944 году «Сербия» была полностью разрушена. В настоящее время сохранились только фрагменты общей тюрьмы Павяк, которые сегодня являются мемориальным музеем.

Литература 
 Encyklopedia Warszawy, pod. red. Bartłomieja Kaczorowskiego. Wyd. I, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1994, стр. 623 ISBN 83-01-08836-2

Ссылки 
 тюрьма «Сербия» в предвоенной архитектуре Варшавы

Бывшие тюрьмы Варшавы
Взорванные здания и сооружения Варшавы
Здания и сооружения Варшавы, утраченные в 1944 году